Viejo Marihuano — Це сьомий альбом реп-гурту Cartel de Santa, виданий 2016 року лейблом .

Список пісень 
 Volvió El Sensei
 Leve 
 Bailar y Volar (ft. Millonario) 
 Desde Cuándo 
 Clika Nostra (ft. Santa Estilo)
 Mucha Marihuana 
 Culón Culito 
 El Loco Mas Loco
 Si Estuviera en Dubai
 Somos Chidos (ft. Bicho Ramirez) 
 Soy Quien Soy 

Альбоми Cartel de Santa
Англомовні музичні альбоми